Milanovići kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Miljeno, samhälle, Republika Srpska, 
 Milanovići (ort i Bosnien och Hercegovina), Federationen Bosnien och Hercegovina, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar